Hundstorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut W. Hundstorfer (* 1947), österreichischer Glaskünstler
 Rudolf Hundstorfer (1951–2019), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Hundsdorfer